El término murino (también, Murino, murinos) puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

a Murinae (Murinae), una subfamilia de roedores miomorfos, que incluye a los ratones y a las ratas;
a Caterina Murino, una actriz italiana.